Лидже () — село в Табасаранском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Аракский“».

Географическое положение 
Расположено в 3,8 км к северо-востоку от районного центра села Хучни.

Население

Инфраструктура

Здравоохранение 
 Фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района